Jan Mašek může být:
 Jan Mašek (hudebník), český hudebník, bývalý člen skupiny Taxmeni
 Jan Mašek (kanoista), český kanoista
 Jan Mašek (lední hokejista) (* 1997), český hokejista
 Jan Ladislav Mašek (1828–1886), český pedagog